Double Trouble (no Brasil, Canções e Confusões), é um filme de comédia romântica de 1967, dirigido por Norman Taurog e protagonizado por Elvis Presley.

Sinopse

Em turnê pela Europa, o cantor Guy Lambert (Elvis Presley), passa por inúmeros problemas quando conhece Jill Conway (Annette Day), uma orfã que é muito fã do cantor. Jill faz Guy se meter em várias situações como espionagem e furtos de jóias.

Elenco

 Elvis Presley: Guy Lambert
 Annette Day: Jill Conway
 John Williams: Gerald Waverly
 Yvonne Romain: Claire Dunham
 Chips Rafferty: Archie Brown
 Norman Rossington: Arthur Babcock
 Michael Murphy: Morley

Informações

O filme se passa em Londres, porém, foi filmado na Califórnia. Seu enredo combinou espionagem com discoteca, coisas que estavam em alta na época.

Foi o primeiro e único filme da jovem Annette Day. Presley lhe deu de lembrança um Mustang branco no último dia das filmagens. Mais tarde, ela daria o presente ao seu irmão.

Presley não estava tão contente com os rumos de sua carreira de ator, por isso, surtou quando os executivos lhe avisaram que ele teria que cantar "Old MacDonald". Ele só se acalmou quando disseram que a música não seria incluída na trilha sonora. No fim das contas, ela foi.

Trilha sonora

Ver também

 Elvis' Greatest Shit
 Filmografia de Elvis Presley

Referências

Ligações externas

  Double Trouble na Internet Movie Database
  Double Trouble no TCM Movie Database
  Double Trouble no AllRovi
  Double Trouble no Rotten Tomatoes

Filmes dos Estados Unidos de 1967
Filmes de comédia romântica dos Estados Unidos
Filmes de comédia musical dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por Norman Taurog
Filmes da Metro-Goldwyn-Mayer
Filmes em língua inglesa